Шансо́н:
 Шансон — старинная многоголосная песня на французском языке.
 Шансон — жанр французской популярной музыки XX века.
 «Шансон» — российская радиостанция.

См. также 
 Русский шансон — собирательный термин, объединяющий различные жанры русской музыки.
 Chanson — американская музыкальная группа конца 70-х, выступавшая в стиле диско.
 Шансон ТВ — российский музыкальный телеканал.
 Шансонье
 Блатная песня